Алоиз фон Видманштеттен (, полное имя Alois Joseph Franz Xaver Beckh, Edler von Widmanstätten, 12  июля 1754 года, Грац — 10  июня, 1849 года, Вена) — австрийский печатник и учёный-минералог, один из первооткрывателей металлографической структуры сплавов в металловедении и метеоритике, названной в его честь.

Биография 
Родился в Граце, изучал естественные науки в Грацском университете. Семья Видмаштеттенов имела монополию на полиграфию в провинции Штирия, но утратила её в 1784 году. Алоиз унаследовал от отца типографию, которой успешно руководил до 1807 года.

После первых запусков воздушного шара братьев Монгольфье, Видманштеттен проводил в Вене опыты с воздушными шарами, которые поднимались на высоту 200 метров, но углубляться в воздухоплавание не стал.

Ещё в 1804 году был назначен управляющим , а в 1807 году продал типографию и, по настоянию императора Франца I, стал директором императорского Кабинета промышленных изделий () — коллекции промышленных изделий, положившей начало . Кабинет промышленных изделий первоначально располагался во дворце Хофбург, а затем был перемещён во дворец Sprintzenstein во Внутреннем Городе. В экспозиции были представлены товары, производившиеся промышленностью Австрийской империи с самого начала промышленного производства. При рассмотрении вопроса о переносе коллекции Кабинета промышленных изделий в новое здание, Видманштеттен познакомился с зоологом Карлом фон Шрайберсом, который занимал аналогичную должность — директора императорского Кабинета естествознания (:de:K.k. Hof-Naturalienkabinette). В собрании Кабинета естествознания имелась богатая коллекция минералов, включавшая также метеориты. А. Видманштеттен заинтересовался метеоритами и начал проводить эксперименты с железо-никелевыми метеоритами, в частности, с Храшчинским метеоритом, в ходе которых обнаружил в метеоритах характерный рисунок пластинчатой структуры. Впоследствии Видманштеттен сделал типографские отпечатки рисунков этих структур, но результаты своего открытия не опубликовал в печати. Тем не менее, его коллега и друг К. Шрайберс в своих публикациях назвал открытые структуры в честь Видманштеттена — Widmanstättensche Figuren.

Независимо от Видманштеттена, эти структуры в 1804 году обнаружил английский геолог Томсон (англ.), когда погружал метеорит Палласово железо в азотную кислоту с целью удаления ржавчины. В 1804 году он опубликовал своё открытие на французском языке в Bibliothèque Britannique.

В 1814 году экспонаты Кабинета промышленных изделий были размещены в Венском политехническом институте (предшественнике Венского технического университета). А. Видманштеттену было предложено стать профессором политехнического института, но он отклонил это предложение.

В 1817 году вышел в отставку.

При жизни избегал фотографирования, в силу чего его фотографий не существует.

Скончался в 1849 году, похоронен в Вене.

Память 

В его честь названы:
 Видманштеттенова структура у метеоритов
 Видманштеттен (лунный кратер)
  — астероид Главного пояса, открытый в 1998 году.

См. также 
 Видманштеттенова структура

Примечания

Литература 
 Беккерт М. Мир металла. — М.: Мир, 1980. — 152 с.
 Физическое металловедение/Под ред Кана Р. У., Хаазена П. В 3-х т. Т.1. Атомное строение металлов и сплавов. —М: Металлургия, 1987. 640 с.
 Meteoritics & planetary science: Volume 42, Ed. 9-12. Meteoritical Society at the University of Arkansas, Department of Chemistry and Biochemistry, 2007
 O. Richard Norton. Rocks from Space: Meteorites and Meteorite Hunters. Mountain Press Pub. (1998) ISBN 0-87842-373-7
 John G. Burke. Cosmic Debris: Meteorites in History. University of California Press, 1986. ISBN 0-520-05651-5
 Gian Battista Vai, W. Glen E. Caldwell. The origins of geology in Italy. Geological Society of America, 2006, ISBN 0-8137-2411-2
 F. A. Paneth. The discovery and earliest reproductions of the Widmanstatten figures. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1960, 18, pp.176-182
 O. Richard Norton. The Cambridge encyclopedia of meteorites. Cambridge, Cambridge University Press, 2002. ISBN 0-521-62143-7.

Ссылки 
  
 Steirische Druckgeschichte

Минералоги Австрии